Гранха има више значења:

 Гранха (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Гранха (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику